Стерликов — русская фамилия. Известные носители:

 Стерликов, Анатолий Егорович (род. 1944) — советский и российский писатель-натуралист.
 Стерликов, Николай Яковлевич (род. 1924) — полный кавалер ордена Славы.

Топоним 
 Стерликов — хутор, Перелюбский район, Саратовская область, Россия